Patrice Maynial, né le  à Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne, est un magistrat français.
Il a notamment été directeur général de la Gendarmerie nationale entre 1993 et 1995.
En détachement dans le secteur privé entre 1997 et 2003, il a été Secrétaire Général de Thomson SA et de Thomson (devenue depuis Technicolor).

Formation 
École nationale de la magistrature (1967-1969)
Licence en droit. Diplôme d'études supérieures de droit privé
Deux certificats de l'Institut de criminologie de Paris
Auditeur de la  de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale

Parcours 
 Premier juge au tribunal de grande instance de Paris (1982-1986)
 Conseiller technique au Cabinet du Ministre de la Défense André Giraud (1986-1988)
 Vice-Président du tribunal de Grande Instance de Paris (1988-1992)
 Président de chambre à la cour d'appel de Paris (1992-1993)
 Directeur général de la gendarmerie nationale (1993-1995)
 Conseiller à la Cour de cassation (1996-1997)
 Secrétaire Général de Thomson SA et de Thomson Multimédia (1997-2003)
 Conseiller pour les affaires juridiques, France Télécom (2003)
 Avocat Général à la Cour de cassation (2004-2007)
 Premier Avocat Général à la Cour de cassation (2007-2010)

Fonctions diverses 
 Président du conseil d'administration de l'Établissement public du palais de justice de Paris (2007-2010)

Publication 
 Le droit du côté de la vie, Réflexions sur la fonction juridique de l'État, Rapport au Premier Ministre, La Documentation Française, 1997

Décorations 
 Décorations françaises
 Officier de la Légion d'honneur 
 Chevalier de l'Ordre national du Mérite
 Chevalier du Mérite agricole
 Médaille de l'éducation surveillée
 Médaille de la Gendarmerie nationale

 Décoration étrangère
 Grand Officier de l'ordre du Mérite (Italie)

Liens externes

Notes et références 

Magistrat français du XXe siècle
Magistrat à la Cour de cassation française
Naissance à Paris
Naissance en mars 1944